Okešinec je naselje u općini Križ u Zagrebačkoj županiji. Po popisu stanovništva iz 2001. godine Okešinec je imao 430 stanovnika. 

Na području Okešinca se nalaze "Sipćina" - antičko arheološko nalazište iz 1. i 2. stoljeća.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Arheološko nalazište Sipćina

Naselja u Zagrebačkoj županiji